Larock est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :

 Evert Larock (1865-1901), peintre belge
 Victor Larock (1904-1977) , homme politique belge
 Yves Larock (1977-), DJ et producteur suisse